bzw – codice ISO 639-3 della lingua basa (igeria)